Săvul. kan som auktorsförkortning betyda:

 Traian Săvulescu
 Traian Trajan Săvulescu

Robotskapade auktorsförkortningar